Рід налічує 11 видів риб родини цихлові.

Види 

 Sarotherodon caroli (Holly 1930) 
 Sarotherodon caudomarginatus (Boulenger 1916) 
 Sarotherodon galilaeus (Linnaeus 1758) 
 Sarotherodon linnellii (Lönnberg 1903) 
 Sarotherodon lohbergeri (Holly 1930) 
 Sarotherodon melanotheron Rüppell 1852 
 Sarotherodon mvogoi (Thys van den Audenaerde 1965) 
 Sarotherodon nigripinnis (Guichenot 1861) 
 Sarotherodon occidentalis (Daget 1962) 
 Sarotherodon steinbachi (Trewavas 1962) 
 Sarotherodon tournieri (Daget 1965)

Переглянуті (старі) назви 

 Sarotherodon angolensis див. Oreochromis angolensis (Trewavas 1973)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae